Брије може да се односи на:

 Брије (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Брије (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Брије, врсту француског сира

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Брије"